Thomas William Marshall peut faire référence à : 
  (1818-1877), controversiste catholique du  ;
 Thomas William Marshall (1875-1914), peintre anglais du début du .